SUPV3L1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 786 амінокислот, а молекулярна маса — 87 991.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у ядрі, мітохондрії, мітохондріальному нуклеоїді.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки